Dánjal Pauli Danielsen kan henvise til flere personer:

 Dánjal Pauli Danielsen (1913–1991) – færøsk advokat, skribent og politiker (TF)
 Dánjal Pauli Danielsen (1919-2010) – færøsk kongsbonde og politiker (FF)